Смиря́гин — древняя дворянская фамилия; имеет женскую форму Смирягина.

 Известные носители 
 Смирягин, Евгений Владимирович (род. 1976) — российский легкоатлет и тренер, специализирующийся в прыжках с шестом.
 Смирягин, Захар Игнатьевич (в монашестве Зосима; 1788—1821) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Псковской духовной семинарии. 
 Смирягин, Роман Дмитриевич (род. 1990) — российский хоккеист, вратарь.
 Смирягин, Сергей Михайлович (род. 1963) — советский пловец.

Смирягина 
 Смирягина, Сталина Сергеевна (более известна под фамилией Розова; 1932—2015) — советский, российский философ, доктор философских наук, профессор Новосибирского университета.